В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA New Jersey 1984, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Джо Дьюрі і Енн Кійомура-Хаясі 7-6, 3-6, 6-2.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Джо Дьюрі /  Енн Кійомура-Хаясі (фінал)
 Розалін Нідеффер /  Барбара Поттер (півфінал)
 Клаудія Коде-Кільш /  Гана Мандлікова (чвертьфінал)

 Енн Гоббс /  Елізабет Смайлі (1-ше коло)
 Крістіан Жоліссен /  Марселла Мескер (чвертьфінал)
 Сенді Коллінз /  Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Бетсі Нагелсен /  Вірджинія Рузічі (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA New Jersey